Audubon Township peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Audubon Township, un township du comté de Montgomery dans l'Illinois.
 Audubon Township,  un township du comté d'Audubon en Iowa.
 , un township du comté de Becker dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships